

Новочеркаське — село, Астраханський район, Акмолинська область

Новочеркаське — присілок, Воскресенський міський округ, Московська область
 Новочеркаське — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область